Příjmení Prouza nosí tyto osobnosti:

 Albert Prouza
 JUDr. Albert Prouza (1910–1987) – otec Alberta (1939–1995), vězněný za „pomoc k trestnému činu velezrady“
 Ing. Albert Prouza (1939–1995) – jeden ze spoluzakladatelů KANu v roce 1968 a jeho obnovitelů v roce 1990
 Jan Prouza (*1984) – český politolog a afrikanista, děkan FF UHK
 Leopold Prouza (1911–???) – český a čs. politik KSČ
 Petr Prouza (* 1944) – český spisovatel a novinář
 Tomáš Prouza (* 1973) – český ekonom, bývalý náměstek ministra financí, od ledna 2014 státní tajemník pro evropské záležitosti Vlády ČR
 Vladimír Prouza (1930–2020) – český geolog

Externí odkazy 
 

Česká příjmení